Pekarna steht für:

 Karl Pekarna (1881–1946), österreichischer Fußballspieler
 Ludwig Pekarna (1896–1920), österreichischer Fußballtorwart
 Pekarna (Maribor), ein gemeinnütziges Kulturzentrum in Maribor, Slowenien